Балыкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Балыкино — село в Погарском районе Брянской области.
 Балыкино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.